Влади́мир Ива́нович Гера́симов:
 Герасимов, Владимир Иванович (1902—1938) — заместитель народного комиссара Внутренних дел Азербайджанской ССР.
 Герасимов, Владимир Иванович (1907—1989) — советский актёр, режиссёр и сценарист, музыкант.
 Герасимов, Владимир Иванович (1925—2009) — советский военачальник, контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Герасимов, Владимир Иванович (1931—2021) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.